

Toponyme

Salan, localité de la Région de l'Extrême-Nord.

Salan, village de l'Aveyron, situé sur la commune de Quins.

Patronyme 

Georges Salan (1901-1981), médecin, résistant et écrivain français..
Raoul Salan (1899-1984), général français, chef de l'OAS.